La Superliga russa di pallavolo femminile 2013-2014 si è svolta dal 23 settembre 2013 al 15 maggio 2014: al torneo hanno partecipato 12 squadre di club russe e la vittoria finale è andata per la quarta volta consecutiva alla Ženskij volejbol'nyj klub Dinamo-Kazan'.

Regolamento
La competizione prevede che tutte le squadre si incontrino in due volte in gironi di andata e ritorno, al termine dei quali le prime otto classificate accedono ai play-off scudetto, mentre le ultime quattro giocano i play-out, al termine dei quali retrocedono le ultime due classificate.

Squadre partecipanti

Formazioni

Campionato

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Play-out

Classifica

Classifica finale

Statistiche

Collegamenti esterni

 2013-2014
Pallavolo nel 2013
Pallavolo nel 2014